Die DEHA-Gruppe unter dem Dach der DEHA Elektrohandelsgesellschaft mbH & Co. KG ist ein Systemverbund aus fünf konzernunabhängigen Elektrogroßhandelsunternehmen: Alexander Bürkle GmbH & Co. KG, Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG, Emil Löffelhardt GmbH & Co. KG, Hardy Schmitz GmbH und Oskar Böttcher GmbH & Co. KG (Obeta).

Unternehmensprofil 
Die DEHA Elektrohandelsgesellschaft ist die Zentrale einer Gruppe von fünf Elektrogroßhändlern aus dem Bundesgebiet. Die DEHA-Gruppe hat ihren Schwerpunkt in der Gebäude- und Industrietechnik.

Weblinks 
 Webseite DEHA

Gerlingen
Großhandel
Gegründet 1973